La Montagne magique est le nom de plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques ainsi que d'une salle de théâtre.

Bande dessinée 
 La Montagne magique, un manga de Jirō Taniguchi

Cinéma 
 1982 : La Montagne magique, (Der Zauberberg en allemand), un film dramatique franco-italo-germano-autrichien de Hans W. Geissendörfer, adaptation du roman éponyme de Thomas Mann ;
 1983 : Zu, les guerriers de la montagne magique, un film hongkongais de Tsui Hark ;
 2011 : La Montagne magique, sur les chemins du Kailash, un film documentaire de Florence Tran et Simon Allix sur le Mont Kailash, montagne sacrée du Tibet ;
 2015 : La Montagne magique, un film documentaire français d'Andrei Schtakleff ;
 2015 : La Montagne magique, un film d'animation franco-polo-roumain de Anca Damian basé sur l'histoire vraie d'Adam Jacek Winkler.

 Littérature 
 1924 : La Montagne magique (Der Zauberberg'' en allemand), un roman de Thomas Mann

Théâtre 
 La Montagne magique, une salle de théâtre de Bruxelles en Belgique

Notes et références